Saint Willibrord est un saint chrétien.

Voici la liste des lieux de culte portant le nom de Saint-Willibrord.

église Saint-Willibrord de Wesel

Arlon :
 église Saint-Willibrord d'Autelbas-Barnich
 église Saint-Willibrord de Guirsch
 Bocholt : église Saint-Willibrord de Reppel

Basse-Ham : Église Saint-Willibrord
 Gravelines : Église Saint-Willibrord
 Molvange : Chapelle Saint-Willibrord
 Ottange : Église Saint-Willibrord

Abweiler : Chapelle Saint-Willibrord 
 Echternach : Basilique Saint-Willibrord
 Hellange : Église Saint-Willibrord
 Lipperscheid : Église Saint-Willibrord 
 Mondercange : Église Saint-Willibrord
 Pissange : Chapelle Saint-Willibrord  
 Rindschleiden : Église Saint-Willibrord
 Schoenfels : Église Saint-Willibrord 
 Untereisenbach : Église Saint-Willibrord 
 Wilwerwiltz : Église Saint Willibrord

Utrecht : Église Saint-Willibrord

Références 

Saint-Willibrord